Шу́това — женская форма русской фамилии Шутов.

 Известные носительницы
 Шутова, Анастасия Викторовна (род. 1986) — игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?».
 Шутова, Елизавета Александровна (1905—1993) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Шутова, Ливия Васильевна (род. 1925) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Шутова, Любовь Андреевна (род. 1983) — российская шпажистка, чемпионка мира.
 Шутова, Нина Тимофеевна (1906—1999) — советский патофизиолог.
 Шутова, Светлана Александровна (род. 1967) — белорусская журналистка, депутат Национального собрания Республики Беларусь.
 Шутова, Фелицата Яковлевна (1915—1992) — Герой Социалистического Труда, доярка. Топоним 
 Шутова — село во Львовской области Украины.